Па́вел Купрея́нов:
 Купреянов (Куприянов), Павел Иванович (1821—1899) — российский контр-адмирал.
 Купреянов (Куприянов), Павел Яковлевич (1789—1874) — военный деятель, генерал от инфантерии.